Mosaïque FM peut faire référence à :
 Mosaïque FM, une station de radio émettant en France;
 Mosaïque FM, une station de radio émettant en Tunisie.